Carr Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Carr Peak (Cochise County, Arizona)	
 Carr Peak (Gila County, Arizona)